Nokia (bedrijf), een Finse fabrikant van telecommunicatieapparatuur
Nokia (gemeente), een gemeente in de Finse provincie West-Finland